Sanjust di Teulada – famiglia dell'aristocrazia sarda con titoli di Marchese di Neoneli, Marchese di San Sperate, Conte di San Lorenzo, Conte di Tuili, Baroni di Teulada, Signore di Furtei e Villagreca, di Pauli e di Pirri. Tra i suoi esponenti, vi sono:
Edmondo Sanjust di Teulada (1858-1936) – ingegnere e politico italiano
Gianni Sanjust (all'anagrafe Giovanni, 1934-2020) – musicista italiano
Virginia Sanjust di Teulada (1977-) – conduttrice televisiva italiana